Steve Goodman (dubstep) of Kode9, een Schotse dubstep-artiest
Steve Goodman (folk), een Amerikaanse folkzanger